Die Franken Challenge 2014 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. Juni 2014 in Fürth stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 1. und 2. Juni 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 24 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Peter Torebko
 Yannick Maden
 Jason Kubler
 Maximilian Neuchrist

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 188 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 179 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 186 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Fürth